Schazk ist der Name:
 einer Kleinstadt in der Oblast Rjasan (Russland), siehe Schazk (Russland)
 einer Kleinstadt in der Oblast Wolyn (Ukraine), siehe Schazk (Ukraine)
 eines Ortes in der Oblast Minsk (Weißrussland), siehe Schazk (Weißrussland)